Presto — музичний термін, що позначає швидкий темп
 «Presto» — анімаційний фільм студії Pixar.
 «Presto» — музичний альбом гурту Rush.
 Presto (Opera) — рушій браузера Opera (версії 10.50 — 12.16).